Harndiagnostik steht für

 Urinuntersuchung
 Uroskopie